Alessandro Vivarelli (1955 – 1996), acteur, metteur en scène et producteur italien ;
 Diana Vivarelli (née en 1955), dramaturge, metteur en scène et réalisatrice italienne ;
 Piero Vivarelli (1927-2010), réalisateur, scénariste et parolier italien ;
 Roberto Vivarelli (1929 – 2014), historien italien ;
 Tony Vivarelli (né en 1960), boxeur français d'origine italienne.

Patronyme italien